My Favourites () — альбом немецкой певицы Сандры, выпущенный в июне 1999 года.

Об альбоме 
Альбом был спродюсирован Мишелем Крету и Йенсом Гадом. В альбом вошли следующие песни (в скобках указаны авторы музыки и текстов):

Список композиций 
CD 1 (Remixes)
 Mirrored In Your Eyes (Cretu — Cornelius/Cretu) 3:37
 Secret Land (Gronau/Kemmler/Cretu/Bjorklund — Muller-Pi/Hirschburger/Hoenig) 3:23
 We’ll Be Together (Kemmler/Lohr/Sandra C — Hirschburger/Kemmler) 3:54
 Won’t Run Away (Gad — Gad/Hirschburger) 4:08
 Maria Magdalena (Kemmler/Lohr/Cretu — Palmer-James) 3:59
 Heaven Can Wait (Cretu/Kemmler/Lohr — Hirschburger/Kemmler) 4:10
 Hiroshima (David Morgan) 4:25
 Tell Me More (Gad — Gad/Hirschburger) 3:38
 Celebrate Your Life (Kemmler — Hirschburger/Kemmler) 3:41
 Around My Heart (Kemmler/Lohr/Sor Otto’s/Peterson — Hirschburger/Kemmler) 3:46
 In The Heat Of The Night (Cretu/Kemmler — Lohr/Hirschburger) 4:34
 Way To India (Cretu — Hirschburger/Cretu) 4:52

CD 2 (Оригинальные версии)
 "No Taboo"
 "Johnny Wanna Live"
 "Don't Be Aggressive"
 "One More Night"
 "Steady Me"
 "Love Turns to Pain"
 "Seal It Forever"
 "I Need Love '95"
 "When the Rain Doesn't Come"
 "Nights in White Satin"
 "First Lullaby"
 "Fading Shades"

Бэк-вокал исполняют Хуберт Кеммлер, Мишель Крету, Питер Рииз, Тисси Тиерз, а также Энди «Ангел» Харт (Andy «Angel» Hart.).

Ремиксы: Питер Рииз, Вольфганг Филз

Примечания 

Сборники 1999 года
Альбомы Сандры
Сборники Virgin Records